Рутько — фамилия. Известные носители:
 Рутько, Виктор Иванович (род. 1899, умер после 1945) — советский военачальник, полковник (1943). 
 Рутько, Дмитрий Анатольевич (род. 1980) — белорусский футболист.

Примечания